George Paulet kan syfta på:

* George Paulet, 12:e markis av Winchester (1722–1800), engelsk hovman 
 Lord George Paulet (1553–1608), engelsk militär
 Lord George Paulet (1803–1879), brittisk militär